Zlatni medved (, ) je najviša nagrada na filmskom festivalu Berlinale. Nagradu dodeljuje internacionalni žiri. Statuu, koja se dodeljuje, dizajnirala je umetnica Renée Sintenis u obliku berlinskog medveda (simbol i deo grba Berlina).

Zlatnim medvedom se nagrađuje dugometražni film, a od 2007. godine i kratki film.

Do sada su sledeći filmovi nagrađeni Zlatnim medvedom:

Pobednički filmovi

Spoljašnje veze 

 Zvanična prezentacija

Berlinale
Filmske nagrade